Narsaq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Narsaq, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Narsaq (Nuuk), Ort im Distrikt Nuuk, Grönland